Horton Heath – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Horton Heath – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)